BN of bn kunnen verwijzen naar:

Afkortingen
 Bachelor of Nursing, een Angelsaksische academische graad, te voeren door een hbo-opgeleide verpleegkundige
 Bijvoeglijk naamwoord (bn.)
 Bekende Nederlander, meestal in de vorm BN'er
 Badminton Nederland, voorheen Nederlandse Badminton Bond geheten
 La Brugeoise et Nivelles, een voormalig tram- en treinconstructeur
 BN (koekje), een koekje, oorspronkelijk Biscuiterie Nantaise
 BN DeStem, een regionale krant in Nederland (Noord-Brabant)
 Boornitride, een chemische verbinding van boor en stikstof
 Barnes & Noble, een Amerikaanse boekhandel

Codes
 BN, de ISO-landcode van Brunei volgens ISO 3166-1
 .bn, het topdomein op internet voor Brunei
 BN, de taalcode voor het Bengaals volgens ISO 639
 BN, de code voor Banta, Banta Corporation, zie Lijst van noteringen aan de New York Stock Exchange (NYSE).
 BN, de NAVO-landcode voor Benin

Kentekencodes
 In Nederland: BN betekent dat het voertuig is vrijgesteld van belasting, Zie Nederlands kenteken.
 Bonn, BN geeft aan dat het voertuig uit deze regio afkomstig is, zie Duits kenteken
 Baden (district, Oostenrijk), BN geeft aan dat het voertuig uit deze regio afkomstig is, zie Oostenrijks kenteken
 Benevento in Italië.

Codes in de chemie
In de scheikunde kan Bn of BN staan voor:
 Boornitride (BN)
 Benzyl (Bn), zie pagina's die met Benzyl beginnen.